Алфавит Метелко или метелчица () — словенская система письменности, придуманная . Использовалась небольшой группой писателей с 1825 по 1833 годы, но никогда не была общепринятой.

Метелко представил свой алфавит в книге «» (, 1825). Он изобрёл свой алфавит для того, чтобы заменить ранее использовавшуюся бохоричицу, использование которой было проблематичным в определённых ситуациях. Метелко находился под влиянием идей Ернея Копитара, известного лингвиста, который также участвовал в усовершенствовании современного сербского алфавита, придуманного Вуком Караджичем, следовавшим идеям Копитара.

Алфавит 
Метелчица включает в себя 32 буквы:

См. также 
 Словенский алфавит

Литература 
 Toporišič, Jože. 1993. "Metelčica." Enciklopedija Slovenije, vol. 7, pp. 103–104. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Ссылки 

 
 

Произведения XIX века
Алфавиты на основе латинского